Ананке може да се отнася до:

 Ананке — героиня от римската митология
 Ананке — спътник на Юпитер.